Broyer est un patronyme porté notamment par :

 Michel Broyer (né en 1946), scientifique français spécialisé en spectroscopie et physique moléculaire ;
 Pierre-Jean Broyer (1846-1918), évêque catholique français.